Il doppio  del Moorilla Hobart International 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Gisela Dulko e Flavia Pennetta erano le detentrici del titolo, ma la Pennetta non ha partecipato quest'anno.
Dulko ha fatto coppia con Zheng Jie, ma ha perso nei quarti contro 3-6, 4-6, Chan Yung-jan e Monica Niculescu.
Chuang Chia-jung e Květa Peschke hanno battuto in finale 3-6, 6-3, 10-7, Chan e Niculescu.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei /  Peng Shuai  (semifinali)
  Sania Mirza /  Virginia Ruano Pascual (quarti)

  Gisela Dulko /  Zheng Jie (quarti)
  Alla Kudrjavceva /  Ekaterina Makarova (primo turno)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Moorilla Hobart International 2010